Le Bosc est un toponyme français qui peut faire référence à :

 Le Bosc (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Le Bosc (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.

Voir aussi 
 Le Bosc-Renoult, commune française du département de l'Orne, en région Normandie ;
 Le Bosc-Roger-en-Roumois, commune française du département de l'Eure, en région Normandie ;